Termenul „Katzbach” se poate referi la:

Kaczawa (în ), afluent al râului Oder, Silezia Inferioară, Polonia
Katzbach (Oberösterreich) comună din Austria Superioară
Calea ferată Katzbach din Baden-Württemberg, Germania